Pecka steht für

 eine Minderstadt in Tschechien, siehe Pecka

Pecka ist der Familienname folgender Personen:

 Jiří Pecka (1917–1997), tschechoslowakischer Kanute
Jiří Pecka (Radsportler) (* 1940), tschechischer  Radrennfahrer
 Josef Boleslav Pecka (1849–1897), tschechischer Journalist und Dichter, Mitbegründer der Tschechischen Sozialdemokratischen Partei
 Karel Pecka (1928–1997), tschechischer Schriftsteller und Dissident
 Luboš Pecka (* 1978), tschechischer Fußballspieler
 Zdeněk Pecka (* 1954), tschechoslowakischer Ruderer